Виктор Александров:
 Александров, Виктор Анатольевич (род. 1945) — советский футболист.
 Александров, Виктор Борисович (род. 1985) — казахстанский хоккеист.
 Александров, Виктор Васильевич (1924—?) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Александров, Виктор Иванович (род. 1965) — советский и российский хоккеист.
 Александров, Виктор Константинович (род. 1946) — заслуженный лётчик-испытатель СССР (16.08.1990).
 Александров, Виктор Михайлович (1936—2012) — советский и российский учёный-механик.
 Александров, Виктор Сергеевич (род. 2002) — российский футболист.
 Александров, Виктор Фёдорович (1922—1996) — заслуженный рационализатор РСФСР, Герой Социалистического Труда. Примечания